Eastbourne International 2021, właśc. Viking International Eastbourne 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Eastbourne International rozgrywany w dniach 21–26 czerwca 2021 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 609 065 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Anglii